

Architettura 
 Belvedere – spazio di edificio o urbano
 Forte Belvedere – fortezza di Firenze
 Museo del Belvedere di Vienna – Galleria austriaca Belvedere di Vienna
 Castello Belvedere – castello di Vienna
 Castello di Belvedere – castello barocco alle porte di Weimar
 Belvedere – antico palazzo di Dresda distrutto nella seconda guerra mondiale 
 Belvedere – edificio storico di Pavia 
 Belvedere di Enna – piazza panoramica di Enna
 Forte Belvedere Gschwent – fortezza austro-ungarica della prima guerra mondiale a Lavarone
 Cortile del Belvedere – complesso edilizio nella Città del Vaticano anche indicato come "Giardini del Belvedere"
 Parco del Belvedere – parco pubblico di Tunisi
 Castello del Belvédère – castello reale di Bruxelles
 Castello del Belvedere – capriccio architettonico di New York

Geografia 
 Brasile
 Belvedere – quartiere di lusso della città brasiliana di Belo Horizonte 
Francia
 Belvedere – comune francese delle Alpi Marittime
Italia
 Belvedere di Spinello – comune in provincia di Crotone
 Belvedere Langhe – comune in provincia di Cuneo
 Belvedere Marittimo – comune in provincia di Cosenza
 Belvedere Ostrense – comune in provincia di Ancona
 Lizzano in Belvedere – comune nella città metropolitana di Bologna
 Belvedere – frazione di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza
 Belvedere – frazione di Valle Salimbene in provincia di Pavia
 Belvedere – frazione di Siracusa
 Belvedere – quartiere di Genova
 Belvedere – quartiere di Piacenza
 Belvedere – quartiere di Reggio Emilia
 Belvedere – quartiere di Ripacandida in provincia di Potenza
 Belvedere – frazione di Rocca Santa Maria (TE)
 Belvedere – frazione di Aquileia (UD)
 Belvedere – località di Massaquano nel comune di Vico Equense (NA)
 Belvedere – località nel comune di Trento
 Belvedere – frazione di Roverbella in provincia di Mantova
 Belvedere — località nel comune di Vignolo

Stati Uniti d'America
 Belvedere – città della California
 Belvedere – CDP della Carolina del Sud

Regno Unito
 Belvedere – località della Greater London

Tunisia
 Belvedere – quartiere di Tunisi, celebre per la presenza del parco omonimo

Musica 
 Belvedere – gruppo musicale punk rock canadese
 Belvedere – album del cantante italiano Galeffi

Persone 
 Andrea Belvedere (1944) – giurista e accademico italiano
 Andrea Belvedere (1646-1652–1732) – pittore italiano
 Vittoria Belvedere (1972) – attrice ed ex modella italiana

Altro 
 Belvedere – marca polacca di vodka
 Belvedere – film bosniaco del 2010 diretto da Ahmed Imamović
 Bristol Belvedere – elicottero medio da trasporto birotore e biturbina prodotto dall'azienda britannica Bristol Aeroplane Company negli anni sessanta.
 Belvedere – litografia di Maurits Cornelis Escher